Tadeusz Socha – piłkarz, zawodnik Arki Gdynia
 Tadeusz Socha – operator filmowy pracujący w latach 70 i 80 XX wieku
 Tadeusz Socha – pisarz, autor m.in. Z dala od miasta
 Tadeusz Socha (pilot) – absolwent Szkoły Orląt